Die Saison 2010/11 war die 16. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die dritte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 30. Juli 2010 mit der Begegnung MSV Pampow gegen den FC Schönberg 95, die 0:1 ausging. Der letzte Spieltag fand am 28. Mai 2011 statt. Meister wurde der 1. FC Neubrandenburg, der somit zur Saison 2011/12 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

201011
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2010 11